Kevin Reynolds (ur. 23 lipca 1990 w Vancouver) – kanadyjski łyżwiarz figurowy, startujący w konkurencji solistów. Wicemistrz olimpijski z Soczi (2014, drużynowo), mistrz czterech kontynentów (2013) oraz medalista mistrzostw Kanady. Zakończył karierę amatorską 19 grudnia 2018 roku.

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 

Kanadyjscy łyżwiarze figurowi
Kanadyjscy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Ludzie urodzeni w Vancouver
Urodzeni w 1990